Комсомо́льская площадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Комсомольская площадь — площадь в Екатеринбурге.
 Комсомольская площадь — площадь в Йошкар-Оле.
 Комсомольская площадь — площадь в Казани.
 Комсомольская площадь — прежнее (до 1959 г.) название улицы и переулка Костенко в Липецке.
 Комсомольская площадь — площадь в Москве.
 Комсомольская площадь — площадь в Нижнем Новгороде.
 Комсомольская площадь — площадь в Орле.
 Комсомольская площадь — площадь в Перми.
 Комсомольская площадь — площадь в Пскове.
 Комсомольская площадь — площадь в Ростове-на-Дону.
 Комсомольская площадь — площадь в Салавате.
 Комсомольская площадь — площадь в Самаре.
 Комсомольская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Комсомольская площадь — площадь в Твери.
 Комсомольская площадь — площадь в Хабаровске.
 Комсомольская площадь — площадь в Челябинске.
 Комсомольская площадь — площадь в Якутске.
 Комсомольская площадь — площадь в Ярославле.

Украина 
 Комсомольская площадь — площадь в Полтаве.

Станция метро 
 «Комсомольская площадь» — станция строящегося Челябинского метрополитена.

См. также 
 Комсомольская улица
 Комсомольский бульвар
 Комсомольский переулок
 Комсомольский проезд
 Комсомольский проспект
 Комсомольское шоссе